Andaraí — município da Bahia
Andaraí (bairro) — no Rio de Janeiro
Andaraí (escola de samba) — de Vitória, Espírito Santo
 Andaray — distrito no Peru

Desambiguações de topônimos